Kaltschmitt ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Peter Kaltschmitt, deutscher Basketballspieler
 Martin Kaltschmitt (* 1961), deutscher Energiewirtschaftler und Ingenieurwissenschaftler
 Willi Kaltschmitt Luján (* 1939), guatemaltekischer Diplomat und Sportfunktionär